Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 war die achte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 27. bis 31. August 2014 im Konzertsaal des Kulturzentrums Ruch-Ordo in Tscholponata statt. Zum zweiten Mal nach 2012 wurde die WM in Kirgisistan ausgetragen.

Weltmeister wurde der Ukrainer Jewhen Nowossad, der im Finale den Russen Nikita Liwada mit 6:3 besiegte. Den dritten Platz belegten der Usbeke Alexander Sidorow und der Titelverteidiger Jaroslaw Tarnowezkyj aus der Ukraine. Maissei Atabajew erreichte als bester Kirgise das Viertelfinale und verlor dort gegen Tarnowezkyj. Der Weltmeister von 2012 Alexander Tschepikow scheiterte bereits im russischen Qualifikationsturnier.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde auf sechs Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Finale

Einzelnachweise 

2014
Billardveranstaltung 2014
Gebiet Yssykköl
Billardturnier in Kirgisistan